L91 steht für:
 eine Bezeichnung des Asteroiden 2013 SY99

 eine Landesstraße L in Österreich mit der Nummer 91:
 in Kärnten die Klippitztörl Straße
 in Niederösterreich die Viehdorfer Straße
 in Vorarlberg die Nüziderser Straße

Abkürzung